Штреземан () — немецкая фамилия:
 Ангела Штреземан (род. 1952) — немецкая актриса
 Вольфганг Штреземан (1904—1998) — сын Густава Штреземана, немецкий юрист и руководитель оркестра
 Кристина Штреземан (род. 1957) — дочь Вольфганга Штреземана, немецкий юрист, судья Федеральной судебной палаты
 Густав Штреземан (1878—1929) — немецкий политик, рейхсканцлер и министр иностранных дел Веймарской республики, лауреат Нобелевской премии мира
 Кете Штреземан (1885—1970) — супруга Густава Штреземана
 Эрвин Штреземан (1889—1972) — немецкий учёный-орнитолог

См. также 
 Штреземан (костюм) — костюм-тройка с полосатыми брюками, названный в честь Густава Штреземана